Oktjabrske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Oktjabrskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Oktjabrske, Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Oktjabrske (Lenine)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Oktjabrske (Perwomajske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Oktjabrske (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Donezk, siehe Oktjabrske (Donezk) (ukrainisch offiziell Kyslytsche)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, Landratsgemeinde Konkowe, siehe Oktjabrske (Telmanowe, Konkowe) (ukrainisch offiziell Oleksandriwske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, Landratsgemeinde Mitschurine, siehe Oktjabrske (Telmanowe, Mitschurine) (ukrainisch offiziell Tschyryljanske)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Iwaniwske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Ukrajinske (Krynytschky)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Maxymiwka (Synelnykowe)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Dobropillja, siehe Schachowe (Pokrowsk)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Stritenka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Nikolske, siehe Krynytschne (Mariupol)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Slowjansk, siehe Majatschka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Wyschnewe (Nowoukrajinka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Saritschne (Putywl)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Welyka Nowosilka, siehe Kermentschyk

Siehe auch:
 Schowtnewe
 Oktjabr
 Oktjabrsk
 Oktjabrski